Ки́евский райо́н — название административных районов, названных в честь города Киева, в ряде городов Российской Федерации и Украины.
 Киевский район (Донецк)
 Киевский район (Одесса)
 Киевский район (Симферополь)
 Киевский район (Харьков)

Упразднённые и переименованные:
 Киевский район — название Кулундинского района Алтайского края в 1935—1938 годах
 Киевский район (Москва) (1936—1991)
 Киевский район (Ростовская область) (1934—1963)